Het Nederlands kampioenschap biljarten in de spelsoort ankerkader 71/2 (een spelsoort in het carambolebiljarten) wordt jaarlijks georganiseerd door de KNBB onder eindverantwoordelijkheid van de KNBB vereniging Carambole.
Dit kampioenschap werd m.u.v. de seizoenen 1944/45, 1957/58, 1985/86, 1987/88, 1990/91, 1991/92 en 1992/93 onafgebroken gespeeld vanaf seizoen 1934/35 tot en met heden.
Recordhouder is Henri Tilleman jr. met 13 titels.

Erelijst

Medaillespiegel 

Ankerkader 71/2